Polydeukés může znamenat:

 Pollux, druhý z Blíženců, bratr Castorův
 Polydeuces (měsíc), měsíc Saturnův